Tritegeus är ett släkte av kvalster. Tritegeus ingår i familjen Cepheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Tritegeus